Walter Körte ist der Name folgender Personen:

* Walter Körte (Wasserbauingenieur) (1855–1914), deutscher Wasserbauingenieur
 Walter Körte (Architekt) (1893–1972), deutscher Architekt